Vierde Ringweg (Moskou), een ringweg van Moskou
 Vierde Ringweg (Peking), een ringweg van Peking